674-й смешанный авиационный полк, он же до 14 июня 1942 года 674-й лёгкий бомбардировочный авиационный полк — воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк сформирован 3 ноября 1941 года (приказ СибВО №0130 от 03.11.41) на базе 30 АвШПО в Кемерово. Был вооружён самолётами У-2.

В составе действующей армии с 19 декабря 1941 по 14 марта 1943 года

В конце декабря 1941 года поступил в 57-ю смешанную авиационную дивизию Северо-Западного фронта, действовал в районе озера Вельё, Старой Руссы, Полы. Вёл боевые действия в этом районе до расформирования, в основном использовался как полк ночных бомбардировщиков, также разбрасывал листовки. Так, в ночь с 21 на 22 февраля 1942 года бомбит Пустой Чернец, с 8 на 9 марта 1942 года — Большое Орехово, с 28 на 29 марта 1942 года — деревню Большие Горбы

14 марта 1943 года расформирован. 
15 марта 1943 года переформирован в 1оааэс (отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 1 ударной армии).  
Переименована в 559 оааэс 31 марта 1943 года.

Полное наименование 
 
674-й смешанный авиационный полк

Подчинение

Командиры 
 капитан Голобородько Иван Петрович до 14.01.1942
 подполковник Сонин Василий Николаевич

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Смешанные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Лёгкие, ночные и ближнебомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году